Дудорова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Дудорова, Анна Ивановна (1918—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Дудорова, Любовь Петровна (1938—1996) — Герой Социалистического Труда.